Ербол Азатбекович Коныратов () — казахский борец греко-римского стиля.

Биография 
Уроженец Восточно-Казахстанской области. Занимается греко-римской борьбой с 1997 года. Представляет Астану. Чемпион Азии, двукратный бронзовый призёр чемпионата Азии. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан.

В 2004 году закончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва в Астане. В настоящее время работает в управлении спорта и физической культуры акимата Алматинской области.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Федерации борьбы Казахстана.

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе